Reusmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Johann Ludolf Reusmann (1710–nach 1760), deutscher Theologe, Rektor und Privatlehrer, Professor der Dichtkunst 
 Friedrich Reusmann (1778–1848), deutscher Pfarrer in Lehrte, Sammler und Stifter einer zoologischen Sammlung

Siehe auch:
 Reismann
 Roisman